In questa pagina sono reperibili gli Stati e i territori dipendenti del mondo, ordinati per popolazione.

Descrizione 
I dati sono le stime della popolazione di ciascun Paese, estratte dai dati nazionali, dai population clock nazionali o da altre fonti affidabili (ad esempio Worldometer), che vengono aggiornati spesso o in tempo reale.

Nella prima riga della tabella, subito dopo la riga di intestazione, è presente una stima della popolazione mondiale secondo Worldometer, che a sua volta si basa su stime ONU e si aggiorna in tempo reale. I 10 Paesi più popolosi al mondo sono evidenziati in grassetto e gran parte di essi si trova in Asia.

Sotto alla tabella è presente la lista dei dieci Paesi più popolosi nel 2100 secondo un articolo di The Lancet (2020), con un collegamento alle ipotesi sulle lingue più parlate nel mondo nel 2100.

In generale, tutte le stime (incluse quella della popolazione mondiale) sono variabili, essenzialmente a causa della diffusa e persistente tendenza all’aumento della popolazione mondiale ad oggi rilevabile, verosimilmente destinata a manifestarsi ancora per molti anni, fino al raggiungimento di un eventuale picco massimo, seguito poi da un'eventuale decrescita. Queste variazioni sono di solito lente e costanti, tranne in casi eccezionali (ad esempio, guerre e pandemie importanti). Nei singoli Stati si possono registrare cali o aumenti legati ai rispettivi tassi di fertilità.

A gennaio 2022 la popolazione mondiale ha probabilmente superato la soglia degli 8 miliardi di persone (cifra calcolata con un margine di errore di 100 milioni).

Lista di Stati per popolazione

Le 10 nazioni più popolose nel 2100 secondo The Lancet (2023) 

L'articolo evidenzia che il Brasile, Bangladesh, Russia, e Giappone, tra i Paesi più popolosi nel 2017, avranno verosimilmente un crollo della popolazione (in particolare, il Giappone è uno di quei Paesi che subirà almeno un dimezzamento della consistenza demografica). La Nigeria dovrebbe far registrare un incremento demografico dal 2017 e entro il 2100 del 41 per cento, seguita dal Ciad, Sud Sudan, Samoa e Mali: ad eccezione dell'arcipelago delle Samoa, in Polinesia (Oceania), quelli interessati dagli incrementi percentualmente più elevati sono tutti Paesi dell'Africa. L'Italia entro il 2100 dovrebbe subire un dimezzamento della popolazione, passando dai poco più di 60 milioni di abitanti del 2017 a circa 35 milioni. Secondo The Lancet, India, Nigeria e Cina avranno la più vasta forza lavoro al mondo, seguite dagli Stati Uniti. In generale, la popolazione mondiale entro il 2100 subirà un grande incremento a causa dell'alto tasso di fertilità nell'Africa sub-sahariana.

Simili tendenze si legano in parte anche alle lingue più parlate nel mondo per numero di parlanti madrelingua L1 e per numero di parlanti totali. Secondo Colette Grinevald (2006), le lingue più parlate al mondo come numero di parlanti totali nel 2100 saranno l'inglese, cinese moderno standard, hindi, spagnolo, portoghese, arabo moderno standard, swahili e wolof. La presenza o meno del francese è controversa, in più non ha accennato alle lingue autoctone della Nigeria (hausa, yoruba). Svariate lingue elencate sono già tra le più parlate al mondo secondo Ethnologue 2020 insieme all'indonesiano, russo, tedesco, bengali e giapponese.

Rapporto ONU
Secondo uno studio specifico e accurato dell'ONU, entro la fine del 2023 l'India sarà la nazione più popolata del mondo. Pure gli studi di altre organizzazioni internazionali sono giunti alla verifica che durante il 2023 l'India supererà la Cina e resterà la nazione più popolata del mondo nei prossimi decenni.

Note

Voci correlate 

Imperi per popolazione
 Indice di mascolinità
Lingue per numero di parlanti madrelingua
Lista di lingue ufficiali
 Popolazione mondiale
 Stati del mondo

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2009.
 
https://www.thelancet.com/infographics/population-forecast Articolo su the Lancet (2020) sulla popolazione mondiale nel 2100

popolazione
Demografia per stato